Plaats in Indonesië
 Oebelo (Amanuban Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Oebelo (Kupang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara